Costăchescu se poate referi la:

Neculai Costăchescu (1876–1939), chimist și om politic român, membru de onoare al Academiei Române
Mihai Costăchescu (1884–1953), istoric și folclorist român, membru corespondent al Academiei Române.
Constantin Costăchescu (?–1980), comandant de submarin al Forțelor Navale Române în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial